Matcherna i Grupp E i Världsmästerskapet i fotboll 2006 pågick från 12 till 22 juni 2006. 

Vinnaren av denna grupp, Italien, mötte tvåan Australien från Grupp F i åttondelsfinalen, och tvåan från denna grupp, Ghana, mötte vinnaren Brasilien från Grupp F i åttondelsfinalen.

Tabell

Italien mot Ghana

USA mot Tjeckien

Italien mot USA

Tjeckien mot Ghana

Tjeckien mot Italien

Ghana mot USA

Externa länkar 
 

Grupp E
Sportevenemang i Hannover
Sportevenemang i Gelsenkirchen
Sport i Kaiserslautern
Sportevenemang i Köln
Sportevenemang i Hamburg
Sportevenemang i Nürnberg
Nürnberg under 2000-talet
Köln under 2000-talet
Hamburg under 2000-talet
Gelsenkirchen under 2000-talet
Hannover under 2000-talet